Гладі́й:

 Гладій Андрій Ігорович — військовик УНР
 Гладій Андроник Михайлович — український військовик
 Гладій Василь Іванович — український політик
 Гладій Ганна Олексіївна — радянська партійна діячка
 Гладій Євгенія Григорівна — українська акторка
 Гладій Михайло Васильович — український політик
 Гладій Григорій Степанович — український актор і режисер
 Гладій Роман Степанович (1981—2022) — сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.

 Гла́дій — інша назва меча гладіус

Українські прізвища